Con elaborazione automatica dei dati (EAD) (indicato anche con l'acronimo EDP dall'inglese Electronic Data Processing), s'intende l'insieme delle operazioni eseguite automaticamente da un computer nel trattamento delle informazioni, sulla base di programmi e procedure prestabilite.

Evoluzione
L'Electronic Data Processing trovò una prima applicazione negli anni sessanta in ambito commerciale (contabilità, retribuzioni, magazzino). Alla fine del decennio l'acronimo EDP venne tradotto in italiano con EAD - Elaborazione automatica dei dati, ma ben presto la sigla EDP prese il sopravvento.

Nei decenni successivi, con l'affermarsi del concetto di sistema informativo, prese piede la sigla TI (tecnologia dell'informazione). Successivamente, negli anni 2000, con l'ampliarsi delle possibilità delle comunicazioni, la sigla TI si arricchì diventando TIC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

Voci correlate 
Centro elaborazione dati
Elaborazione dati
Sistema informativo
Tecnologia dell'informazione
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Altri progetti 

Terminologia informatica